Esterházy Mária (1638–1684) grófnő
Esterházy Mária (1904) Esterházy Lujza és János húga